Heres ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Heres (* 1940), deutscher Klassischer Archäologe
 Hedi Heres (1939–2010), deutsche Moderatorin von Rundfunk- und Fernsehsendungen und Autorin kulturgeschichtlicher Bücher
 Huberta Heres  (* 1934), deutsche Klassische Archäologin

Héres bezeichnet:

 Héres, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Hères bezeichnet:
 Hères, südfranzösische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées